Val 1997 kan syfta på:

Stortingsvalet i Norge 1997
Parlamentsvalet i Storbritannien 1997